Лео Филип Каданов ( — Лио Кейданов; 14 января 1937, Нью-Йорк — 26 октября 2015, Чикаго) — американский физик, лауреат Премии Вольфа в области физики (1980).

Биография 
Родился и вырос в Нью-Йорке в семье Абрама Каданова (1909—1982) и Цили Кибрик (1906—1986).

Заслуженный профессор Чикагского университета, в 2007 году занимал должность президента Американского физического общества.

Наиболее известен своими достижениями в области статистической физики, физики твёрдого тела.

Создатель техники Каданова — Бейма.

Жена — ревматолог Рут Дициан, четверо дочерей.

Награды 
Среди наград, полученных Лео Кадановым:
 Премия Оливера Бакли, 1977 — за достижения в области физики твердого тела.
 Премия Вольфа в области физики, 1980 — за пионерские разработки в общей теории критического поведения в переходах между различными термодинамическими фазами материи (совместно с М. Э. Фишером и К. Г. Вильсоном).
 Медаль Эллиота Крессона (награда Института Франклина) в области физики, 1986.
 Медаль Больцмана, 1989 — за фундаментальный вклад в статистическую физику.
 Гранд-медаль Французской академии наук, 1998
 Премия Ларса Онзагера, 1999 — «За объемный и глубокий вклад в статистическую физику, в том числе за внедрение концепций универсальности и блочного спинового скейлинга — концепции, центральные в современном взгляде на критические явления».
 Национальная научная медаль США, 1999.
 Медаль Лоренца, 2006 — за вклад в статистическую физику, в частности — в теорию фазовых переходов.
 Медаль Почёта Института Нильса Бора (2010)
 Медаль Исаака Ньютона (2011)
 Медали Чикагского (1990), Гарвардского (1990), Тронхеймского (2004) университетов.

Каданов — член различных научных обществ, почетный доктор университетов.

Примечания

Библиография 
 L. P. Kadanoff, G. Baym, Quantum statistical mechanics. — Benjamin, New York, 1962 (русский перевод: Л. Каданов, Г. Бейм. Квантовая статистическая механика. — М.: Мир, 1964)
 L. P. Kadanoff, From order to chaos II. — World Scientific, 1999 — ISBN 9810234341, ISBN 978-9810234348
 L. P. Kadanoff, Statistical Physics: Statics, Dynamics and Renormalization. — World Scientific, 2000 — ISBN 9810237642, ISBN 978-9810237646

Ссылки 
 Страница Лео Каданова на сайте Чикагского университета 

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Лауреаты премии Вольфа (физика)
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Награждённые медалью Больцмана
Физики-теоретики США
Президенты Американского физического общества
Лауреаты премии Ларса Онзагера
Награждённые большой медалью Французской академии наук
Члены Американского философского общества